Das Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2013 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Marrakesch. 
Es war als Turnier der International-Kategorie Teil der WTA Tour 2013. Das Turnier hat vom 22. bis zum 28. April 2013 stattgefunden.

Im Einzel gewann Francesca Schiavone gegen Lourdes Domínguez Lino, im Doppel setzte sich die Paarung Tímea Babos und Mandy Minella gegen Petra Martić/Kristina Mladenovic durch.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2013 hat vom 20. bis 21. April 2013 stattgefunden. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen habe die Qualifikation überstanden und im Hauptfeld des Turniers gespielt:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2013
Tennisturnier in Marrakesch